Maisie  – Nome di origine scozzese derivato da Margaret (Margherita)

Cinema 
 Maisie  – film del 1939 diretto da Edwin L. Marin
 Maisie  – film tv del 1960 diretto da Edward Ludwig
 Maisie Ravier  – personaggio protagonista di Maisie e della successiva serie cinematografica
 Maisie Williams (nata nel 1997), attrice britannica

Musica 
Maisie  – gruppo musicale art rock italiano